Charlotte van Savoye (?, 11 november 1441 – Amboise, 1 december 1483) was, door haar huwelijk met Lodewijk XI, koningin van Frankrijk.

Zij was een dochter van hertog Lodewijk van Savoye en van Anna van Lusignan, prinses van Cyprus. Lodewijk XI trad met haar in het huwelijk zonder de goedkeuring van zijn vader Karel VII. Het huwelijk werd ingezegend te Chambéry op 14 november 1451, maar omdat Charlotte toen nog een kind was, werd het pas veel later geconsummeerd. Na de breuk met zijn vader, volgde Charlotte haar echtgenoot in ballingschap naar de Bourgondische Nederlanden, waar hij in 1461 vernam dat Karel VII overleden was.

Na de kroning leefde Charlotte van Savoye sober en teruggetrokken, veronachtzaamd door haar gierige echtgenoot, die haar amper de nodige toelage gunde om er een bescheiden hofhouding op na te houden. Ze overleefde haar echtgenoot amper drie maanden, en overleed in Amboise op 1 december 1483. Het koningspaar werd begraven in de kerk Notre-Dame-de-Cléry, in de buurt van Orléans.

Uit het huwelijk werden volgende kinderen geboren:
 Lodewijk (1458-1460)
 Joachim (1459-1459), overleed kort na zijn geboorte en ligt begraven in de Sint-Martinuskerk te Halle
 Louise (1460-1460)
 Anna (1461-1522), gehuwd met Peter II van Bourbon, werd in 1483 regentes voor haar broer Karel
 Johanna (1464-1505), gehuwd met Lodewijk van Orléans
 Frans [1] (1466-1466)
 Karel (1470-1498), die zijn vader zou opvolgen als Karel VIII
 Frans [2] (1472-1473).

Partner van de koning van Frankrijk
Huis Savoye
Persoon in de 15e eeuw